Chapelle (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Fribourg
 Chapelle-à-Wattines, een plaatsje in Henegouwen
 Chapelle-à-Oie, een plaatsje in Henegouwen
 Chapelle-sur-Moudon, een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud 
 Chapelle ardente, de ruimte waarin het lichaam van een vorstelijke persoon wordt opgebaard

 
 Chapelle-des-Bois, Doubs
 Chapelle-d'Huin, Doubs
 Chapelle-Guillaume, Eure-et-Loir
 Chapelle-Royale, Eure-et-Loir
 Chapelle-Spinasse, Corrèze
 Chapelle-Vallon, Aube
 Chapelle-Viviers, Vienne
 Chapelle-Voland, Jura

Zie ook 
 La Chapelle